Palmeiras (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Palmeiras de Goiás, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Palmeiras (Belo Horizonte), wijk in Belo Horizonte, in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
SE Palmeiras, een Braziliaanse voetbalploeg uit São Paulo